Вольное (), село, 
Лозовеньковский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320283602. Население по переписи 2001 г. составляет 271 (130/141 м/ж) человек.

Географическое положение 
На расстоянии 1,5 км от села Вольное находится село Новая Серпуховка.
.

Происхождение названия 
Из них 4 в Харьковской области.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района